Опасные связи:
 «Опасные связи» — роман Шодерло де Лакло

Кинематограф 
 Опасные связи (фильм, 1959) (режиссёр Роже Вадим)
 Опасные связи (1960) (звуковая дорожка к этому фильму в исполнении Арт Блейки и группы Jazz Messengers)
  (автор Кристофер Хэмптон, по мотивам повести Лакло)
 Опасные связи (фильм, 1988) (режиссёр Стивен Фрирз, по мотивам адаптации Хэмптон)
 Опасные связи (опера) (композитор )
 Опасные связи (фильм, 2003) (режиссёр Жозе Дайан)
  (режиссёр Майкла Лукаса, фильм для взрослых)
 Опасные связи (2007) (эпизод сериала «Тайны Палм-Спрингс»)
  (режиссёр , по мотивам повести Лакло)
 Опасные связи (2012) (эпизод сериала «Дневники вампира»)
 Опасные связи (сериал)

См. также 
 Вальмон (фильм)
 Жестокие игры